Cavriani – famiglia aristocratica italiana
 Alessandro Cavriani – marinaio italiano
 Ferdinando Cavriani – militare, politico e nobile italiano
 Galeazzo Cavriani – vescovo italiano
 Nadia Cavriani Bedendo, nota come Magica Aidan – cantante italiana